Pessoensi – abitanti di Coronel João Pessoa
Pessoensi – abitanti di João Pessoa